Grinspoon steht für:

 David Grinspoon (* 1959), amerikanischer Astrobiologe
 Lester Grinspoon (1928–2020), amerikanischer Psychiater
 Grinspoon (Band), australische Rockband
 (22410) Grinspoon, Asteroid auch (22410) 1995 SS52

Siehe auch:
 Greenspan
 Grünspan